Пулариани — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Пулариани, Иосиф Мефодиевич (1895 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Пулариани, Георгий Лукич (1901 — ?) — Герой Социалистического Труда.